

Personnes portant le prénom Eckhard 
 Pour voir toutes les pages commençant par Eckhard, consulter la liste générée automatiquement pour Eckhard.

Patronyme 

 Conrad Eckhard (1822-1905), physiologiste allemand ;
 Frederic Eckhard (né en 1943), journaliste américain ;
 Tobias Eckhard (1662-1737), pédagogue, théologien luthérien et philologue saxon.